Головоломка
 Головоломка (жанр відеоігор)
 Китайська головоломка — фільм.